Road to Europe («Дорога в Европу») — двадцатая серия третьего сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 7 февраля 2002 года на канале FOX. В России премьерный показ состоялся 23 августа 2002 года на канале Рен-ТВ. Второй эпизод из цикла «Road to…».

Сюжет 

Стьюи восхищен английской телепрограммой «Весёлая ферма» (Jolly Farm Revue) и принимает решение отправиться жить на «весёлую ферму» навсегда. Малыш тайком проникает на трансатлантический самолёт, намереваясь прибыть в Лондон и найти там телестудию BBC (производителя «Фермы»). Брайан пытается остановить Стьюи, проникает за ним на самолёт и вскоре они вдвоём приземляются где-то на Среднем Востоке (Middle East).

На базаре Стьюи и Брайан дают совместный музыкальный номер, чтобы отвлечь внимание зрителей и украсть верблюда. Затея удаётся, но чуть позже верблюд умирает от истощения посреди пустыни. Затем неподалёку от гостиницы путешественники крадут воздушный шар и отправляются в Ватикан; после этого следуют на поезде из Швейцарии в Мюнхен, где решают совершить автобусную экскурсию по городу. После этого они оказываются в Амстердаме и в итоге прибывают в Лондон, где Стьюи находит студию, но тут же он шокирован известием, что «весёлой фермы» как таковой не существует, а его любимые телегерои — обычные, измученные жизнью актёры. Потрясённый правдой жизни, Стьюи вместе с Брайаном возвращается домой.

Тем временем Питер приходит в восторг от известия, что у его любимой группы «Kiss» вскоре пройдёт пятидневное турне по Новой Англии. Он и Лоис соответствующим образом красятся и одеваются в кожу. На концерте они стоят прямо у сцены. Джин Симмонс предлагает Лоис микрофон, чтобы та подпела им, и Питер стыдится того, что, как оказалось, Лоис не знает слов. Опечаленные этим, Джин и Пол Стэнли уходят со сцены, предоставляя спасение концерта своим напарникам: Эйсу Фрэйли и Питеру Криссу.

После этого Питер ругается с Лоис, обвиняя её в том, что она не настоящий фанат «Kiss». По дороге домой Питер останавливается в закусочной, где они встречаются с уже отыгравшими музыкантами «Kiss». Лоис узнаёт в Джине Симмонсе Хайема Уитца — мужчину, с которым она встречалась раньше; оказывается, и остальная группа наслышана об «отвязной Лоис» (Loose Lois). Это полностью возвращает Питеру веру в то, что его жена — настоящий знаток «Kiss». В интервью телевизионному каналу Питер с гордостью заявляет, что «его жена поимела всех Kiss’овцев» (did KISS).

Создание 
Автор сценария: Дэниэль Палладино.

Режиссёр: Дэн Повенмайер.

Приглашённые знаменитости: Джин Симмонс (группа «Kiss»; камео), Пол Стэнли (группа «Kiss»; камео) и Энди Дик (камео).

Ссылки на культурные явления 
 Программа «Весёлая ферма» — пародия на «Телепузиков».
 Сцена, в которой Брайан взрезает мёртвого верблюда, чтобы устроить внутри него убежище — пародия на аналогичную сцену из пятого эпизода «Звёздных войн», где Хан Соло взреза́л мёртвого тантана. Похожая сцена с взрезанием Питера будет в серии «You May Now Kiss the... Uh... Guy Who Receives».
 Песня, которую Джин Симмонс предлагает подпеть Лоис — «Rock and Roll All Nite».
 Группа «Kiss» появлялась в серии A Very Special Family Guy Freakin' Christmas, правда, тогда в озвучивании приняли участие все четверо участников группы, а в этом эпизоде — лишь двое.
 Эйс Фрэйли и Питер Крисс пытаются оживить концерт, исполняя «Поезд на Чаттанугу» (Chattanooga Choo Choo).

См. также 
 Нидерландская политика по наркотикам (Drug policy of the Netherlands).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304100645/http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/3/20/

Серии «Гриффинов»